Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giorgio Galimberti che ha battuto in finale Jarkko Nieminen 6-4, 5-7, 6-1.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Martin Verkerk (secondo turno)
 Zbynek Mlynarik (primo turno)
 František Čermák (secondo turno)

 Oliver Marach (secondo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Jarkko Nieminen (finale)
 Giorgio Galimberti (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2001